Don Davis – amerykański kompozytor muzyki filmowej m.in. do trylogii Matrix
 Don S. Davis – amerykański aktor